Az Úrvalsdeild 1925-ös szezonja volt a bajnokság tizennegyedik kiírása. A bajnokságban négy csapat vett részt, a győztes a Fram lett. Ez volt a klub tizedik bajnoki címe.

Végeredmény

Források
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1912-1998

1925
Izland 1